

Toponyme 

 Biggs, ville américaine de Californie.

Patronyme 

 Casey Biggs (né en 1955), acteur américain ;
 E. Power Biggs (1906-1977), organiste de concert anglais naturalisé américain ;
 Janet Biggs (née en 1959), artiste américaine ;
 Jason Biggs (né en 1978), acteur américain ;
 Norman Biggs (1870-1908), joueur de rugby gallois ;
 Patrick Biggs (né en 1982), skieur alpin canadien ;
 Ronnie Biggs (1929-2013), célèbre bandit anglais ;
 Selwyn Biggs (1872-1943), joueur de rugby gallois, frère de Norman.

Voir aussi 

 Biggs Army Air Field, aéroport militaire américain situé à El Paso, au Texas

Homonymie de patronyme